Nikolskoje (russisch ) ist der Name vieler Ortschaften in Russland, darunter:

Städte:
 Nikolskoje (Leningrad), Stadt in der Oblast Leningrad
 der ursprüngliche Name der Stadt Ussurijsk in der Region Primorje

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Nikolskoje (Kaliningrad), im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Giewerlauken, 1938 bis 1946 Hirschflur, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Nikolskoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1946 Leipen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Nikolskoje (Kamtschatka), Verwaltungszentrum der Kommandeurinseln, Region Kamtschatka
 Orte in der Oblast Kursk: Nikolskoje (Gorschetschnoje), Nikolskoje (Kastornoje), Nikolskoje (Prjamizyno), Nikolskoje (Bunino), Nikolskoje (Iwanowka), Nikolskoje (Solotuchino)
 Nikolskoje (Pensa), Dorf, in dem die Anhänger des Sektierers Pjotr Kusnezow 2007/08 auf den Weltuntergang warteten

Siehe auch:
 Nikolskoe, Ortslage in Berlin-Wannsee
 2. Nikolskoje